Bạc Liêu bezeichnet:

 Bạc Liêu (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Bạc Liêu (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 Offshore-Windpark Bạc Liêu, ein nahe der Küste gelegener Offshore-Windpark in dieser Provinz